Криворуцкий — русская фамилия. Известные носители:

 Криворуцкий, Леонид Дмитриевич (1938-2008) — доктор технических наук, почётный энергетик России.
 Криворуцкий, Пётр Моисеевич (1920—1987) — советский скульптор, живописец, график.